Magyar Lajos (1891–1938 ?) kommunista újságíró
Magyar Lajos (1947–2009) labdarúgó, kapus (Salgótarjáni BTC)
Magyar Lajos (1950) labdarúgó (Rába ETO)